Пал — имя собственное и фамилия; также может означать:

 Пал — от паление, подпаливание, выжигание; глагол — «подпалить».
 Пал травы
 Пал — персонаж скифской мифологии, потомок царя Скифа.
 Пал — чугунная тумба, врытая в землю, или несколько свай, вбитых в грунт, за которые заводятся швартовы; откидные стопоры, насаживаемые на нижнюю часть баллера шпиля.

Топоним 
 Пал — деревня в Няндомском районе Архангельской области России.

Фамилия 
 Пал, Бенджамин Пири (1906—1989) — индийский генетик растений.
 Пал, Бипин Чандра (1858—1932) — индийский политик.
 Пал, Джордж (1908—1980) — венгерский и американский кинорежиссёр.
 Пал, Кеннет (род. 1997) — нидерландский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Пал, Ленард (1925—2019) — венгерский физик, математик, политический деятель.
 Пал, Мунрадж (род. 1976) — английский профессиональный игрок в снукер.
 Пал, Радхабинод (1886—1967) — индийский юрист.
 Пал, Тапас (1958—2020) — индийский актёр и политик.

См. также 

  (значения)